Jeleznitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Железница) :
Jeleznitsa, village bulgare de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Jeleznitsa, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad ;
en macédonien (le nom étant écrit Железница) :
Jeleznitsa, village macédonien de la municipalité de Kratovo.